Il singolare dell'Open de Tenis Comunidad Valenciana 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Nicolás Almagro era il detentore del titolo, ma David Ferrer lo ha battuto in finale 4–6, 6–2, 7–6(2).

Teste di serie

  David Ferrer (campione)
  Juan Mónaco (quarti)
  Tommy Robredo (semifinali)
  Juan Carlos Ferrero (primo turno)

 Nicolás Almagro (finale)
 Igor' Andreev (primot turno)
 Fernando Verdasco (quarti) 
 Potito Starace (quarti,infortunato)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Open de Tenis Comunidad Valenciana 2008
ATP Tour 2008